Bagdadi bezeichnet:
 alternativ Baghdati, georgische Stadt

Bagdadi ist der Familienname von:
 Ali Ahmed Bagdadi (1922–2005), ägyptischer Schwimmer
 Nadia al-Bagdadi, Literatur- und Islamwissenschaftlerin
 Safia Al Bagdadi (* 1980) deutsch-französische Schauspielerin und Autorin, siehe Safia Monney

Siehe auch:
 Baghdadi